Nic do stracenia – amerykański film z 1997
 Nic do stracenia – powieść Lee Childa o Jacku Richerze
 Nic do stracenia – album CF98
 „Nic do stracenia” – singel Mroza i Sound’n’Grace